Ю́рий Ге́рманович Степа́нов (род. 9 января 1958 года, СССР) — российский футбольный функционер. Известен в первую очередь работой в футбольном клубе «Томь» в качестве генерального директора.

Образование 
В 1979 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище (НВВПОУ).

Вехи карьеры 
1975—1992 — служба в ВС СССР в должностях заместителя командира роты, заместителя командира батальона по политической части.

1990—1992 — слушатель ВПА им. Ленина.

1992—2012 — работа в футбольном клубе «Томь» (1992—1995 год — администратор, 1996—1998 год — заместитель директора, 1998—2012 — генеральный директор).

2013—2014 — работа в Российской футбольной Премьер-Лиге (делегат матчей).

С 2014 — генеральный директор футбольного клуба «Тамбов».

Семья 
 Отец — Герман Николаевич Степанов, топограф, умер в 1980 г.
 Мать — Фрида Ефимовна Степанова, врач-окулист, в настоящее время пенсионерка.
 Сестра — Наталья Германовна Окорокова, учительница английского языка.
 Супруга — Татьяна Геннадьевна Степанова, предприниматель.
 Дети — дочь Ксения, рекламный менеджер; сын Данила.

Награды 
 Медаль «За безупречную службу» в ВС СССР
 Медаль «За отличие в воинской службе» I степени (1990)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006)
 Орден Петра Великого II степени (2008)

Примечания 

Футбольные функционеры России
Выпускники Новосибирского высшего военного командного училища
ФК «Томь»